CGCG 301-31 може да се односи на објекат дубоког неба са -{NGC}- ознакама:

 NGC 6670/1
 NGC 6670/2